Sezon 2001/2002 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 2001/2002 Roma rozpoczęła od wywalczenia Superpucharu Włoch po wygraniu 3:0 z Fiorentiną. W lidze wywalczyła wicemistrzostwo kraju tracąc jeden punkt do Juventusu. Zadebiutowała też w Lidze Mistrzów dochodząc do drugiej fazy grupowej, jednak okazała się w niej gorsza od Barcelony i u, a lepsza od Galatasarayu.

Rozgrywki 
 Serie A: 2. miejsce
 Puchar Włoch: ćwierćfinał
 Liga Mistrzów: 2. faza grupowa
 Superpuchar Włoch: zwycięstwo

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach